Fase har flere betydninger:

 Fase (kemi) – i kemi en fraktion af en blanding, der kan adskilles fra resten, f.eks. i en blanding af olie og vand
 Fase (psykologi) – en psykologisk tilstand i et forløb 
 Fase (stof) – en fysisk tilstand, som stof kan forekomme i
 Fase (svingning) – forskydning mellem to fænomener, der gentages over regelmæssige intervaller (f.eks. bølger)
 Månefase – om månens cyklus fra nymåne til fuldmåne og tilbage igen